Alberto Gino é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
De boêmio para boêmio
Morena mel. Campo Grande 100 Anos
Ponto vinte
Amanhecer
Enquanto houver amor
Clássicos da Música Popular Brasileira

Alberto Gino: O Poeta, a Música e a Voz.

A música é um agente facilitador para a divulgação da poesia.

Cantores do Espírito Santo
Compositores do Espírito Santo
